Melina – nome proprio di persona femminile
 Melina – comportamento tattico nel gioco del calcio
 Melina (Melina Pérez) – wrestler statunitense